Der Grasshopper Cup 2017 fand vom 3. bis 7. Mai 2017 in Zürich in der Schweiz statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2016/17 und gehörte zur Kategorie PSA 100.

Vorjahressieger war Marwan Elshorbagy, der nicht erneut teilnahm. Sieger wurde Grégory Gaultier, der im Finale Ali Farag in drei Sätzen bezwang.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Nicolas Müller einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 100.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2016/17
2017